Seekuh bezeichnet:
 ein im Wasser lebendes Säugetier, siehe Seekühe
 ein deutsches Müllsammelschiff, siehe Seekuh (Schiff)
 der Kosename für die ehemalige Bahnstrecke Erlangen–Gräfenberg
 umgangssprachlich einen zum Entfernen von Wasserpflanzen genutzten Schiffstyp, siehe Mähboot